Niemcy:
 Hohendorf – dzielnica Wolgastu

Inne:
 Hohendorf – zamek w gminie Groß Mohrdorf